Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Patrick Proisy che ha battuto in finale Lito Álvarez 6-0, 6-2, 6-0.

Teste di serie 
 José Higueras (quarti di finale)
 Víctor Pecci (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1977